Пантеон Вијехо има више значења:

 Пантеон Вијехо (Сантијаго Искуинтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пантеон Вијехо (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику